

Cinema 
 Believers – film del 2007 diretto da Daniel Myrick
 Believers – film documentario del 2013 diretto da Aaron Porteous e Sacha Sewhdat

Fumetto 
 Believers – manga di Naoki Yamamoto

Musica 
 Believers – album di Don McLean del 1981
 Believers – album di A. A. Bondy del 2011
 Believers – album dei ¡Mayday! del 2013
 Believers – singolo di Joe Nichols del 2009

Pagine correlate 
 Believer
 The Believers